Hardegen peut être :
 Lucia Maria Hardegen (1951-), artiste allemande.
 Reinhard Hardegen (1913-2018), militaire, homme d'affaires et parlementaire allemand.